Luchetti puede hacer referencia a:

Alfred Luchetti, actor hispano-italiano.
Daniele Luchetti, actor y director de cine italiano.
Gabriela María Luchetti, médica ginecóloga argentina.
Luis Luchetti, esgrimista y militar argentino.
Malena Luchetti, actriz argentina.
Rosario Luchetti, jugadora argentina de hockey sobre césped.